

Films
 Children of the Corn (1984), een film uit 1984
 Children of the Corn II: The Final Sacrifice, een film uit 1992 (het vervolg op de film uit 1984)
 Children of the Corn III: Urban Harvest, een film uit 1995 (het vervolg op de film uit 1992)
 Children of the Corn IV: The Gathering, een film uit 1996 (het vervolg op de film uit 1995)
 Children of the Corn V: Fields of Terror, een film uit 1998 (het vervolg op de film uit 1996)
 Children of the Corn 666: Isaac's Return, een film uit 1999 (het vervolg op de film uit 1998)
 Children of the Corn: Revelation, een film uit 2001 (het vervolg op de film uit 1999)
Children of the Corn, een film uit 2009 (remake van deel 1 uit 1984)
 Children of the Corn: Genesis, een film uit 2011

Overig
 Children of the Corn een bekende hiphopgroep